Le tournoi de tennis de Sofia est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 8 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Barbara Paulus.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Sofia
1988 en Bulgarie
Tennis en août 1988